En Pologne, Błotno peut désigner :

dans la voïvodie de Lubusz
 Błotno, un village du powiat de Strzelce-Drezdenko.

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Błotno, un village du powiat de Goleniów ;
 Błotno, un village du powiat de Stargard.